Орел може бити:

 Орел, град у Русији
 Орел (Верлак), насеље и општина у департману Аверон, Француска
 Орел (Воклиз), насеље и општина у департману Воклиз, Француска
 Орел (Дром), насеље и општина у департману Дром, Француска
 Орел (Свети Никола), насеље у општини Свети Никола, Северна Македонија
 Орел (Чинамека), насеље у општини Чинамека, Мексико
 Орел (Хрудим), насеље у округу Хрудим, Чешка